Diérisso peut désigner :
Diérisso, la commune rurale située dans le département de Dakoro au Burkina Faso
Diérisso, la commune rurale située dans le département de Sidéradougou au Burkina Faso